Fleuve noir peut désigner :
 Fleuve noir, une maison d'édition devenue Fleuve éditions ;
 Fleuve noir (2018), un film réalisé par Érick Zonca.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homonymie de titre